Солли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилия 
 Солли, Гуро Стрём (род. 1983) — норвежская лыжница, призёр этапов Кубка мира, чемпионка мира среди молодёжи.
 Солли, Питер (род. 1948) — британский органист и пианист, исполнитель музыки на органе Хаммонда.
 Солли-Танген, Дидрик (род. 1987) — норвежский певец, представитель Норвегии на песенном конкурсе Евровидение 2010 в Осло.

Сценический псевдоним 
 Солли (Чхве Чжин Ри) (1994—2019) — южнокорейская певица и актриса, бывшая участница группы «f(x)».
 См. также 
 «Мадонна Солли» — картина Рафаэля, датируется 1500—1504 годами.
 Соли